Trifó (poeta), poeta grec
 Trifó (artista), artista grec
 Trifó (metge), metge grecoromà
 Salvi Trifó, cap dels esclaus revoltats de Sicília
 Trifó d'Alexandria, diversos personatges